Токтамы́с (, до 2007 г. — Ерго́лка) — аул в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Ергольского сельского округа. Код КАТО — 114037100.

География 
Аул расположен в северной части района, на берегу реки Жолболды, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района города Макинск.

Абсолютная высота — 348 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,0°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,1°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,3°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 435 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Новокиевка — на севере, село Вознесенка — на востоке, аул Шубарагаш — на западе, село Иванковка — на юге.

Через аул проходит проселочная дорога, с выходом на автодорогу областного значения — КС-8 «Жалтыр — Макинск».

История 
Постановлением Акимата Акмолинской области от 27 апреля 2007 года № а-5/145 и решением Акмолинского областного Маслихата от 27 апреля 2007 года № ЗС-26-13 «О переименовании некоторых населенных пунктов Акмолинской области по Буландынскому и Аршалынскому районам», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 25 мая 2007 года № 3223 — село Ерголка Ергольского сельского округа было переименовано село Токтамыс.

Население 
В 1989 году население аула составляло 1514 человек (из них русские — 68%).

В 1999 году население аула составляло 1056 человек (528 мужчин и 528 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 840 человек (423 мужчины и 417 женщин).

Улицы 
 ул. им. Абая,
 ул. им. Ахмета Байтурсынова,
 ул. им. Ибрая Алтынсарина,
 ул. им. Канышева Сатпаева,
 ул. Клубная,
 ул. Садовая,
 ул. им. Сакена Сейфуллина,
 ул. Целинная.
 ул. им. Шокана Уалиханова.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Буландынского района